Фамилия:

 Руттер, Валерий Дмитриевич (род. 1924) — советский казахский дирижёр.

 Руттер — неправильная, но часто встречающаяся, транслитерация на русский язык английской фамилии Rutter (см. Раттер).